Calta puede referirse a:
El nombre común de la planta Calendula officinalis.
El nombre común de la planta Caltha palustris.